Rennefeld ist ein deutscher Familienname. Träger des Namens sind:

 Felix Rennefeld (* 1972), deutscher House-Musikproduzent, Pseudonym: Alexander Marcus
 Johannes Heinrich Maria Hubert Rennefeld (1832–1877), deutscher Kupferstecher und Graveur
 Ilse Rennefeld (1895–1984), deutsche Ärztin und Anthroposophin
 Lucia Rennefeld (1890–1970), deutsche Dominikanerin (Ordensname: Imelda von Jesus)
 Otto Rennefeld (1887–1957), deutscher Schriftsteller und Anthroposoph

Rennefeld ist weiterhin
 ein Flugplatz im Hochsauerlandkreis, siehe Flugplatz Schmallenberg-Rennefeld
 ein Weiler in Medebach, siehe Rennefeld

Siehe auch
 Otto-Rennefeld-Haus